Метцентин () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Метцентин, Эрнст Кристиан Пауль (1866—1936) — американский филолог-германист.
 Метцентин, Вальдемар (1875—1942) — американский филолог-германист и спортивный тренер, брат Э. К. П. Метцентина.
 Метцентин, Эстер (1910—1964) — американский филолог-германист, дочь Э. К. П. Метцентина.
 Метцентин, Розмари (1927—2014) — швейцарский театральный педагог.